Automatische Kupplung  kann Folgendes bezeichnen:
ein Automatisches Kupplungssystem für Fahrzeug-Gangschaltungsgetriebe
eine automatische Verbindungskupplung von Schienenfahrzeugen:
Kupplung (Bahn) #Automatische Mittelpufferkupplungen
Scharfenbergkupplung
Janney-Kupplung